Бешков, Илия
 Бешков, Владимир